Фитна () — искушение; то, что отвлекает от истины, от истинного пути.

Гражданские войны
 Первая фитна (656—661) — гражданская война в Арабском халифате между Али с одной стороны и Муавией, а также Талхой, аз-Зубайром и Аишей с другой; позднее также между Али и хариджитами.
 Вторая фитна (680—692) — гражданская война в Арабском халифате между династией Омейядов с одной стороны, сторонниками Али и его детей, а также силами Абдуллы ибн аз-Зубайра.
 Третья фитна (744—750) — антиомейядская революция Аббасидов.
 Четвёртая фитна (809—827) — гражданская война между братьями из династии Аббасидов аль-Амином и аль-Мамуном.
  (1009—1031) — гражданская война, послужившая окончательной ликвидации Кордовского халифата.

Прочее
 Фитна — короткометражный фильм нидерландского политика Геерта Вилдерса
 Фитна — 16-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада